Alphaville steht für: 

 Originaltitel von Lemmy Caution gegen Alpha 60, französischer Spielfilm (1965)
 Alphaville (Band), deutsche Synthie-Pop-Band
 Alphaville (Brasilien), Wohnsiedlung im Bundesstaat São Paulo